Жаданівський — слов'янське прізвище.

 Відомі носії 
 Жаданівський Борис Петрович (1885—1918) — учасник революції 1905—1907 років і боротьби з німецькими військовими частинами 1918 року в Криму.
 Жаданівський Михайло Петрович (1896—1938) — актор Харківського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка, репресований.